Råby kan syfta på:

 Råby, Bromölla kommun – en småort i Bromölla kommun
 Råby, Håbo kommun – en tätort i Kalmar socken i Håbo kommun
 Råby, Hörby kommun
 Råby, Kalmar kommun – en ort i Ljungby socken
Råby, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
 Råby, Vaksala socken – en by i Vaksala socken
 Råby, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad i Södra Finlands län
 Råby, Västerås – en stadsdel
 Råby och Norränge – en småort i Upplands-Bro kommun
 Råby ungdomshem – en ungdomshem i Lunds kommun
 Råby-Rekarne socken – en socken i Södermanland i Västerrekarne härad, innan 1885 Råby socken
 Råby-Rekarne landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951, innan 1885 Råby landskommun
 Råby-Rekarne församling – i Eskilstuna kommun –2002, innan 1885 Råby församling
 Råby-Rönö socken – en socken i Södermanland i Rönö härad, innan 1885 Råby socken
 Råby-Rönö landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951, innan 1885 Råby landskommun
 Råby-Rönö församling –  en församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun –1995, innan 1885 Råby församling
 Råby – en av byarna i kyrkbyn i, se Råby-Rönö
 Stora Råby församling – i Lunds kommun
 Stora Råby – småort i Lunds kommun